B18 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Terskol
 B18 – codice ECO della variante classica della Difesa Caro-Kann, apertura degli scacchi